

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайтов GRIN и NCBI.
 Некоторые русские названия видов даны по книгам «Флора СССР» и «Деревья и кустарники СССР» (см. раздел Литература).
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Примечания

Литература 
 
 

Фикус